Il doppio del torneo di tennis Movistar Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Capdeville e Óscar Hernández che hanno battuto in finale Albert Montañés e Rubén Ramírez Hidalgo 4-6,6-4,[10-6]

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Movistar Open 2007
ATP Tour 2007